Stanislav Ghencev (bulgară: Станислав Генчев, n. 20 martie 1981) este un fotbalist bulgar care joacă pentru clubul de fotbal Litex Loveci. În 2008, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu echipa FC Vaslui din România un angajament pe 3 ani, cu salariul de 100.000 € pe sezon. La expirarea contractului, a revenit în țară, unde a jucat pentru Ludogoreț Razgrad între 2011 și 2013, an în care a trecut la Litex Loveci.

Statistici

Legături externe 
  Stanislav Genchev pe romaniansoccer.ro
 LevskiSofia.info Profile 

Nașteri în 1981
Fotbaliști bulgari
Fotbaliști ai Levski Sofia
Mijlocași
Fotbaliști ai FC Vaslui
Bulgari expatriați în România
Oameni în viață